Az 1996–1997-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvenhatodik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Fotex Veszprémi SE új neve Fotex KC Veszprém lett.

A Tungsram Nagykanizsa új neve Izzó SE Nagykanizsa lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1998
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1996
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag